Мва́нза () — город в Танзании.

Общие сведения 
Город Мванза является административным центром танзанийского региона Мванза. Численность городского населения составляет 225 244 человека, с пригородами — 436 811 человек (на 1.01.2005 года). Город расположен в районе проживания народа сукума. Крупный порт на озере Виктория, международный аэропорт, железнодорожный узел. В окрестностях Мванзы расположены крупные плантации хлопчатника, большую роль в экономике города играет рыболовство в озере. Паромное сообщение с танзанийскими портами Мусома и Букоба, а также с Кенией и Угандой.

География и история 
Город Мванза расположен на южном берегу озера Виктория, на северо-западе Танзании, на восточном берегу залива Мванза (Mwanza Gulf).

Мванза была основана в 1892 году германскими колониальными властями. В 1916 году она была занята англичанами. В 20-е годы XX века в районе города были обнаружены месторождения золота, в 1928 году к Мванзе была подведена линия железной дороги от Таборы. Во время Второй угандийско-танзанийской войны в 1978 году город подвергался бомбардировкам со стороны угандийских ВВС.

Климат 
Климат города — субэкваториальный. С октября по декабрь идут короткие дожди. С марта по май — затяжные. С января по февраль (включительно) в городе засуха. Среднегодовое количество осадков, выпадающее в регионе — от 930 мм на юге и юго-востоке до 1200 мм на островах Укереве. На температуру воздуха влияет близость озера Виктория — она варьируется от 25 до 28 °C. В сентябре-декабре температура достигает своего максимума — 29 °C. В июне-августе — 11-20 °C.

Экономика 
В Мванзе выращивают хлопок.

Города-побратимы 
  Вюрцбург (Германия), с 1966 года
  Тампере (Финляндия)

Ссылки 
 Mwanza Zones

Примечания 

Города Танзании
Порты Африки